Krzysztof Majchrzak (ur. 1948) – polski aktor
 Krzysztof Majchrzak (ur. 1954) – polski muzyk